Гонко́нзький моло́чний чай () - чайний напій, виготовлений з чорного чаю та молока (або згущеного молока). Зазвичай це частина обіду в гонконзькій чайній культурі. Хоча він походить з Гонконгу, його можна знайти за кордоном у ресторанах, де подають страви Гонконгу та в західній кухні в гонконзькому стилі. У шоу Top Eat 100, яке вийшло в ефір 4 лютого 2012 року, молочний чай у гонконзькому стилі посідає четверте місце у кухні Гонконгу. Всього гонконгці споживають 900 мільйонів склянок / чашок на рік. Молочний чай у гонконзькому стилі внесений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини Гонконгу в 2017 році Управлінням нематеріальної культурної спадщини, яке знаходиться в підпорядкуванні Департаменту дозвілля та культури.

Історія та походження 
Молочний чай у гонконзькому стилі походить від колоніального панування Великої Британії над Гонконгом. Британська практика післяобіднього чаю, де чорний чай подають з молоком та цукром, стала популярною у Гонконгу. Молочний чай подібний, за винятком згущеного молока замість звичайного.

Ресторан у стилі дай-пай-донг під назвою Lan Fong Yuen (蘭芳 園) стверджує, що як молочний чай, так і Yuenyeung були винайдені в 1952 році його власником, паном Ламом. Його претензія щодо останньої не перевірена, але версія записана в офіційному протоколі засідання ради LegCo від 2007 р., що надає їй значної правдоподібності. Зараз компанія продає розфасований молочний чай на міжнародному рівні, але не робить цього в Гонконгу, а натомість робить це за 1000 км у Хучжоу, північна провінція Чжецзян.

Його називають «молочним чаєм», щоб відрізнити його від «китайського чаю», який подають просто. За межами Гонконгу його називають «молочним чаєм у гонконзькому стилі». Він має іншу назву, «шовковий молочний чай», що походить від зовнішнього вигляду мішечка з фільтром чаю з мішковиною. У 1950–1960-х роках основними замовниками молочного чаю в гонконзькому стилі були робітники, які вважали, що мішечок схожий на колготки.

Виробництво 
Молочний чай у гонконзькому стилі виготовляється із суміші кількох видів чорного чаю (у західному розумінні, часто цейлонський чай), можливо, пуер-чаю, згущеного молока та цукру, останній з яких додають самі замовники за винятком випадків вивезення. Частка кожного типу чаю розглядається багатьма постачальниками як комерційна таємниця Варіант використовує згущене молоко замість молока та цукру, надаючи чаю більш насичене відчуття.

Ключовою особливістю молочного чаю в гонконзькому стилі є те, що мішечок з мішковиною використовується для фільтрування чайного листя. Однак для фільтрування чаю можна використовувати будь-який інший фільтр / ситечко. [9] Сумки з мішковинами не є абсолютно необхідними, але загалом переважні. Пакетик, який, як відомо, робить чай більш гладким, поступово набуває інтенсивного коричневого кольору в результаті тривалого заливання чаю. Разом із формою фільтра він нагадує шовковий панчіх, надаючи молочному чаю в гонконзькому стилі прізвисько «колготки» або молочний чай «шовковий панчіх». Цей псевдонім використовується в Гонконзі, але менше в материковому Китаї та за кордоном.

Існує суперечка щодо найбільш автентичного способу приготування молочного чаю, тобто послідовності додавання кожного інгредієнта. Деякі стверджують, що молоко слід додавати перед тим, як заливати чай, а інші дотримуються протилежної точки зору. Хоча для більшості людей обидва методи є прийнятними.

Деякі ресторани можуть вибрати згущене молоко, де солодкість вже змішана і не може бути змінена. Це створює вершковий, ніж звичайний молочний чай, який також є трохи густішим за в'язкістю. Інші ресторани можуть використовувати випарене молоко і дозволяти споживачам самостійно змішувати цукор.

Молочний чай — популярна частина повсякденного життя багатьох гонконгців, який зазвичай подається як післяобідній чай, але також під час сніданку або вечері. Він має майже такий же повсюдний статус, як кава на Заході. Хоча його не пропонують більш традиційні кантонські ресторани чи чайні, але молочний чай є стандартним тарифом у західних ресторанах у гонконзькому стилі та ча-чаан-тен, а також в історичному гонконзькому дай-пай-доні за ціною від 12-16 доларів США. Чашку гарячого молочного чаю зазвичай подають у керамічній чашці або у високому циліндричному пластиковому склянці.

Критерії якісного молочного чаю 
Першим критерієм гарної чашки молочного чаю є його «гладкість».

Ще одним критерієм смачного молочного чаю є білий пінистий залишок усередині губи чашки після того, як його трохи випили. Ця біла піна означає, що концентрація жирного жиру у випареному молоці досить висока.

Існує також інший спосіб для місцевих жителів відрізнити високу якість, виявивши натяки на олію поверх напою після того, як він був правильно зварений. Це залишки олії від екстенсивного процесу до процесу обсмажування.

Різновиди 

Сьогодні крижаний молочний чай зазвичай готують з кубиками льоду. Однак у колишні часи, коли машини для виробництва кубиків льоду не були популярними, чай з крижаним молоком готували, наповнюючи гарячий молочний чай у скляну пляшку, а потім охолоджуючи в холодильнику. Іноді молочний чай розливали у пляшках Vitasoy або Coca-Cola і продавали в пляшках. Сьогодні цей вид «пляшкового молочного чаю» рідкісний у Гонконгу. Холодний молочний чай у банках або пластикових пляшках можна знайти у багатьох магазинах неподалік Гонконгу, таких як 7-Eleven та Circle K.

У випадку з молочним чаєм з кубиками льоду талий лід розбавить вміст, впливаючи тим самим на смак напою; тому багато людей віддають перевагу старому способу приготування холодного молочного чаю. Сьогодні іноді подають холодний молочний чай без льоду, виготовлений шляхом наливання гарячого молочного чаю в пластикову чашку, а потім через охолодження в холодильнику. Інший спосіб — помістити чашку / пляшку у ванну з холодною водою, яка називається «молочний чай з крижаною ванною». У деяких ресторанах просто використовують кубики льоду з замороженого молочного чаю. Всі ці методи часто використовуються як точки продажу.

Ча чау — це молочний чай, приготований зі згущеним молоком, замість випареного молока та цукру. Його смак, як і можна було очікувати, солодший за звичайний молочний чай. У старі часи ча-чау в основному пили люди похилого віку, у яких у горлі «застій». Інша приказка полягає в тому, що вживання молочного чаю в гонконзькому стилі з додаванням цукру спричинить мокроту в горлі.

Варіацією на «чай з шовкової панчохи» є «кава з шовкової панчохи».

Примітки

Посилання 

 Association of Coffee & Tea Hong Kong 
Гонконзька кухня
Чай
Молочні напої